Marienkirche ou Sankt-Marien-Kirche est l'équivalent en allemand de « église Sainte-Marie » pour désigner une église consacrée à Marie.

On peut citer entre autres :
 la Marienkirche de Lübeck en Allemagne ;
 la Marienkirche de Rostock en Allemagne ;
 la Marienkirche de Steyr en Autriche ;
 la Sankt-Marien-Kirche de Stralsund en Allemagne.

Voir aussi 
 
 

Homonymie d'édifices religieux en allemand